Ozga ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Ozga (* 1956), polnischer römisch-katholischer Theologe, Bischof von Doumé-Abong’ Mbang
 Justine Ozga (* 1988), deutsche Tennisspielerin